Крыж может означать:
 Крыж — верхняя ближняя к древку часть (часто — четверть) полотнища флага.
 Крыж — косой крест (в виде буквы «Х»).
 Крыж — старое название эфеса.